Les Rémipèdes (Remipedia) sont une classe de crustacés. Ils furent pour la première fois décrits par une espèce fossile, Enantiopoda (Pennsylvanien inférieur). Depuis 1979, une douzaine d'espèces a été rencontrée dans les Caraïbes, les îles Canaries et en Australie. Tous les membres actuels n'ont pas d'yeux et vivent dans des cavités reliées à l'eau de mer.

Description et caractéristiques 
Le corps de ces individus est incolore, comporte une tête et 32 segments identiques qui composent un tronc allongé. Les appendices natatoires sont latéraux sur chaque segment, et ces animaux nagent sur le dos. Ils se déplacent généralement lentement et tuent leurs proies grâce à leurs crochets et leurs glandes à poison. Leur corps, d'organisation plutôt primitive au sein des Pancrustacés, les a fait considérer comme un groupe ancestral. Cependant, Fanenbruck et al (2004) ont montré qu'au moins une des espèces, Godzilliognomus frondosus, a un cerveau très bien différencié et organisé, avec une aire olfactive développée (ce qui n'est pas surprenant dans la mesure où il vit dans des lieux sans lumière). La taille et la complexité du cerveau ont suggéré à Fanenbruck et al que les Rémipèdes sont plutôt un groupe frère des Malacostracés, considérés comme les plus évolués des Crustacés.

On en connaît actuellement 27 espèces, réparties dans 7 familles, divisées en 13 genres.

Liste des ordres et familles 
Selon  :
 ordre Enantiopoda †
 ordre Nectiopoda
 famille Cryptocorynetidae Hoenemann, Neiber, Schram & Koenemann, in Hoenemann, Neiber, Humphreys, Iliffe, Li, Schram & Koenemann, 2013
 genre Angirasu Hoenemann, Neiber, Schram & Koenemann, in Hoenemann, Neiber, Humphreys, Iliffe, Li, Schram & Koenemann, 2013 -- 3 espèces
 genre Cryptocorynetes Yager, 1987 -- 2 espèces
 genre Kaloketos Koenemann, Iliffe & Yager, 2004 -- 1 espèce
 famille Godzilliidae Schram, Yager & Emerson, 1986
 genre Godzilliognomus Yager, 1989 -- 2 espèces
 genre Godzillius Schram, Yager & Emerson, 1986 -- 2 espèces
 famille Kumongidae Hoenemann, Neiber, Schram & Koenemann, in Hoenemann, Neiber, Humphreys, Iliffe, Li, Schram & Koenemann, 2013
 genre Kumonga Hoenemann, Neiber, Schram & Koenemann, in Hoenemann, Neiber, Humphreys, Iliffe, Li, Schram & Koenemann, 2013 -- 1 espèce
 famille Micropacteridae Koenemann, Iliffe & van der Ham, 2007
 genre Micropacter Koenemann, Iliffe & van der Ham, 2007 -- 1 espèce
 famille Morlockiidae García-Valdecasas, 1984
 genre Morlockia García-Valdecasas, 1984 -- 2 espèces
 famille Pleomothridae Hoenemann, Neiber, Schram & Koenemann, in Hoenemann, Neiber, Humphreys, Iliffe, Li, Schram & Koenemann, 2013
 genre Pleomothra Yager, 1989 -- 2 espèces
 famille Speleonectidae Yager, 1981
 genre Lasionectes Yager & Schram, 1986 -- 1 espèce : Lasionectes entrichoma
 genre Speleonectes Yager, 1981 -- 8 espèces
 genre Xibalbanus Hoenemann, Neiber, Schram & Koenemann, in Hoenemann, Neiber, Humphreys, Iliffe, Li, Schram & Koenemann, 2013 -- 2 espèces

Références taxinomiques

Notes et références 

Remipedia
Classe d'arthropodes (nom scientifique)